Старгейт
Списъци с епизоди на научнофантастични сериали